donica – duża doniczka, naczynie do hodowania roślin ozdobnych
 donica – dzieża, naczynie drewniane do rozczyniania ciasta na pieczywo
 Donica – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej